Vermittlungsausschuss steht für:
 Vermittlungsausschuss, im deutschen Gesetzgebungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat
 Commission Mixte Paritaire, im französischen Gesetzgebungsverfahren zwischen Nationalversammlung und Senat
 Ordentliches Gesetzgebungsverfahren#Vermittlungsausschuss, im europäischen ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zwischen Europäischem Parlament und Rat der Europäischen Union 
 Conference Committee (USA), siehe auch US-Kongress#Gesetzgebungsverfahren 
 Bei der Wahl des neutralen Mitglieds im Aufsichtsrat in Montanmitbestimmten Unternehmen gemäß § 8 Montanmitbestimmungsgesetz